Węgorza – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, w gminie Osina
 Węgorza – struga, dopływ Łeby

 Brzeźnicka Węgorza – rzeka, dopływ Reskiej Węgorzy
 Reska Węgorza – rzeka, dopływ Regi

Zobacz też 
 Węgorz